Stati Uniti d'America
 Blairstown – città della Contea di Benton, Iowa
 Blairstown – città della Contea di Henry, Missouri
 Blairstown – township della Contea di Warren, New Jersey